El nombre Luis Torres puede referirse a:

 Luis Torres Mesías (1916 - 1996), político mexicano.
 Luis Torres Robledo (1955), empresario y político peruano.
 Luis Torres Brenes (1985), futbolista costarricense.
 Luis Torres Chamorro (1971), jockey chileno.